Laubberg steht für:
 Laubberg (Erzgebirge),  hoher Berg in Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen, Deutschland
 Laubberg,  hoher Berg bei Gansingen, im Schweizer Jura
 Laubberg,  hoher Berg in Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern, Deutschland
 Laubberg, Ortsteil von Bauma, im Bezirk Pfäffikon, Schweiz